Shiel est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme
Graham Shiel (1970-), joueur de rugby à XV écossais
M. P.  Shiel, écrivain britannique; alias Felipe I (1880-1947), roi de Redonda

Toponyme
 Loch Shiel, loch écossais
 rivière Shiel, cours d'eau écossais s'écoulant du loch du même nom
 glen Shiel, vallée écossaise
 Shiel Bridge, un village en Écosse.

Voir aussi 
 Kate Lyn Sheil, actrice américaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme